peut désigner :	
 Catherine Mayaux (1955), historienne française de la littérature ;
 Philippe Mayaux (1961), artiste plasticien français.